Issoudun ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Issoudun, Stadt im Département Indre
Issoudun-Létrieix, Gemeinde im Département Creuse

Issoudun ist der Familienname folgender Personen:
 Rudolf I. von Issoudun († 1219), Herr von Issoudun und Graf von Eu, siehe Rudolf I. von Eu